El zarévich Nicolás Aleksándrovich de Rusia (en ruso: Цесаревич Николай Александрович Романов; Tsárskoye Seló, 20 de septiembre de 1843-Niza, 24 de abril de 1865) fue zarévich del Imperio ruso desde el 2 de marzo de 1855 hasta su muerte en 1865. Era llamado por un apodo, Nixa.

Biografía 
Era el hijo mayor del zarévich Alejandro Nikoláyevich y de María Aleksándrovna (María de Hesse-Darmstadt), quienes ascendieron al trono en 1855, a la muerte del anterior zar, Nicolás I.

Educación 
Por la nobleza de su trato y la modestia de carácter, recordaba a su madre. Los profesores encargados de prepararlo para acceder al trono ruso veían en él a alguien excepcional, cuya inteligencia y humanidad elevarían al Imperio ruso. 

Para familiarizarlo con el pueblo ruso, Alejandro II, lo hace recorrer Rusia desde que tiene dieciocho años. Estos viajes continuos acaban por cansar al zarévich. 

Las causas de su enfermedad producen varías hipótesis en el diagnóstico de los médicos: según unos, se debería a un enfriamiento de la columna vertebral tras caerse de un caballo, según otros, sufre de reumatismo. Se le recomienda un tratamiento de baños de mar en Scheveningen, cerca de La Haya.

Compromiso matrimonial 

Esperanzados en una rápida recuperación, sus padres deciden comprometerlo en el verano de 1864, con la princesa María Sofía Federica Dagmar de Dinamarca, segunda hija del rey Cristián IX de Dinamarca y de Luisa de Hesse-Kassel, y cuñada de Alberto Eduardo, Príncipe de Gales, heredero al trono británico. Pero a pesar de los medicamentos, los baños y los masajes, los dolores del zarévich se agravan día tras día, y Nicolás andaba encorvado como un anciano.

Se cree que cuando estaba en su lecho de muerte, Nicolás expresó su deseo de que su novia se casara con su hermano menor y sucesor como zarévich, Alejandro.

Muerte 
Nicolás creía tener una constitución fuerte hasta que fue evidente que no era así. Se cree que contrajo bronquitis y se lo envió al sur de Francia, a donde llegó en 1863, en un estado esquelético y sin apenas poder moverse. La emperatriz María Aleksándrovna se instaló también en Niza, en villa Bermond, donde siguió con angustia los progresos de la enfermedad de su hijo. En la noche del 23 al 24 de abril de 1865, Nicolás sucumbió ante una meningitis fulminante cerebral-espinal. De Niza, su cuerpo fue llevado a Villefranche (hoy Villefranche-sur-Mer) y embarcado a bordo de la fragata Alejandro Nevski para ser inhumado en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. 

La familia imperial rusa hizo construir un oratorio en el lugar donde el Gran duque murió, construyéndose después una gran iglesia ortodoxa entre 1903 y 1913, en las proximidades del oratorio, y que es calificada a menudo como la catedral ortodoxa rusa de Niza. 

En Niza, existe un bulevar Zarevich, próximo de la catedral rusa, que perpetúa el recuerdo del gran duque Nicolás.

Títulos y órdenes

Títulos 

 20 de septiembre de 1843 - 2 de marzo de 1855: Su Alteza Imperial el gran duque Nicolás Aleksándrovich de Rusia.
 2 de marzo de 1855 - 24 de abril de 1865: Su Alteza Imperial el Zarévich de Rusia.

Extranjeras 

 29 de febrero de 1859: Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación.

Ancestros

Referencias 

Romanov
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nobles de Rusia del siglo XIX
Fallecidos por meningitis
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Nicolas Aleksandrovich
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Niza
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)